Mr. Robot steht für:

 Mr. Robot (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2015–2019)
 Mr. Robot (Computerspiel, 2007), Computerspiel von Moonpod (2007)
 Mr. Robot and his Robot Factory, Computerspiel von Datamost (1984)

Siehe auch:
 Mr. Roboto, Lied von Dennis DeYoung (1983)